James Bailey peut désigner :
 James Bailey (1822-1885), un homme politique américain, sénateur du Tennessee de 1877 à 1881 ;
 Sir James Bailey (1840-1910), un homme politique britannique ;
 James Bailey (1847-1906), de son vrai nom James Anthony McGuiness, un directeur de cirque américain ;
 James Bailey (né en 1957), un joueur américain de basket-ball ;
 James Bailey (né en 1983), un joueur anglais de rugby à XV ;
 James Bailey (né en 1988), un joueur anglais de football.